Just the Way You Are (Billy Joel), een nummer van Billy Joel
 Just the Way You Are (Bruno Mars), een nummer van Bruno Mars
 Just the Way You Are (film), Amerikaanse film comedy/drama uit 1984 met onder anderen Kristy McNichol en Tim Daly

Zie ook 
The Way You Are (doorverwijspagina)